Fagundes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Fagundes (ort), Paraíba, 
 Fagundes (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar